Power Dynamos F.C. ist ein von der Copperbelt Energy Corporation gesponserter Fußballverein aus der sambischen Stadt Kitwe, der in der Zambian Premier League, der höchsten Spielklasse des Landes spielt. Seine Heimspiele trägt der Klub im 15.500 Zuschauer fassenden Arthur-Davies-Stadion aus.

Die Power Dynamos sind erbitterter Lokalrivale der Nkana Red Devils aus Kitwe.

Spieler 
  Patson Daka (2016)

Erfolge 
 African Cup Winners’ Cup: 1991
 Sambischer Meister: 1984, 1991, 1994, 1997, 2000, 2011
 Sambischer Pokalsieger: 1979, 1980, 1982, 1990, 1997, 2001, 2003, 2009
 Gewinner des Zambian Challenge Cup: 1990, 2001
 Gewinner des Zambian Charity Shield: 2004, 2009, 2012, 2013, 2016
 Gewinner des Zambian Coca Cola Cup: 2003

Spiele in den CAF Wettbewerben 

Sambischer Fußballverein
Sport (Kitwe)